Twin Lakes kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Twin Lakes (Californië)
Twin Lakes (Adams County, Colorado)
Twin Lakes (Lake County, Colorado)
Twin Lakes (Florida)
Twin Lakes (Minnesota)
Twin Lakes (New Mexico)
Twin Lakes (Wisconsin)